Chiesa di Santa Maria della Salute a Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Salute a Roma
 Chiesa di Santa Maria della Salute a Romana

 Chiesa di Santa Maria della Salute a Venezia

Pagine correlate 
 Madonna della Salute